Giorgio Ansoldi – regista italiano
 Giovanni Battista Ansoldi – imprenditore e produttore discografico italiano
 Luca Ansoldi – hockeista su ghiaccio italiano
 Massimo Ansoldi – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano